Rathaus Frankfurt steht für:

 Römer (Frankfurt am Main), Rathaus von Frankfurt am Main
 Technisches Rathaus (Frankfurt am Main)
 Frankfurter Rathaus (Niederursel)
 Rathaus Frankfurt-Seckbach, siehe Rathaus Seckbach
 Rathaus Frankfurt (Oder)